Diede de Groot era la campionessa in carica ed è riuscita a riconquistare il titolo battendo in finale Aniek van Koot con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

  Yui Kamiji (semifinale)

Tabellone

Note 

Torneo di Wimbledon 2018